Breno Masi empresário, fundador e diretor de produtos da Afterverse, empresa de games que nasceu de uma célula de inovação da Movile, desenvolvedora do jogo PK XD. Masi já esteve à frente de vários negócios do ambiente mobile, como a FingerTips, Estrela Digital, o Grupo .Mobi, a Monster Juice e a Onoffre Consulting. Masi é conhecido como o primeiro brasileiro a conseguir desbloquear o iPhone (primeira geração) para utilização em outras operadoras em julho de 2007, alguns dias depois do lançamento oficial do aparelho pela Apple, juntamente com seu amigo Paulo Stool.

Masi passou a diretor de produtos em agosto no meio de mudanças que visam tranquilizar investidores cada vez mais inquietos. As mudanças incluiram nomeação de um novo diretor executivo, a demissão de 20% dos colaboradores em junho e a busca por um parceiro estratégico.

Trajetória empresarial 
 2007/08 Ficou sócio do site MacMagazine e colaborador da revista Macmais. Foi sócio da empresa DesbloqueioBR, especializada em desbloqueio de aparelhos celulares, com sede em São Paulo.
 2008 Após essa fase, em junho Breno fundou a FingerTips junto com 5 empresários. Segundo a Revista Época, em 2010, tinha uma estimativa de receita de 4,5 milhões de reais  e teria sido a primeira empresa brasileira especializada em criação para aplicativos na plataforma iOS, publicado na App Store. O Bradesco Seguro Auto foi um dos primeiros cases da empresa. Com mais de 300 aplicativos desenvolvidos se tornaram a maior produtora de aplicativos móveis do Brasil. Em 2011, a FingerTips passou a fazer parte do Grupo Pontomobi, que é o braço de mobilidade do Grupo RBS.
 2010 co-fundador da MonsterJuice, produtora de games mobile com sede em Curitiba. Fizeram games de sucesso como o Mundo vs Danilo Gentili, Monster Cube, Estrela Digital que foi ganhador de diversos prêmios 2013. Além de projetos para grandes marcas como Coca-Cola, Danone, Estrela e Volkswagen.
 2011 ele fundou a primeira rede social de aplicativos a Finggers, que chegou a ter 1 milhão de usuários ativos mensalmente.
 2013 foi um ano de mudanças na carreira de Breno Masi, ele saiu da própria empresa para assumir o cargo de Diretor de Produtos na Movile. Hoje ele é responsável pelo produto PlayKids Netflix para crianças que está disponível em mais de 24 países. Em 2013 foi considerado como um dos melhores aplicativos na App Store e Play Store.
 2013 junto com Walter Longo e Ricardo Longo fundaram a Onoffre Consulting a primeira consultoria especializada em mobile, wearable devices e tecnologias de vanguarda. A missão da Onoffre é ajudar empresas dos mais variados segmentos a aproveitarem novas oportunidades de negócios através de um conhecimento estratégico sobre um mundo em que as barreiras entre as realidades física e virtual estão cada vez menos definidas. 
2013 deixa a FingerTips a própria empresa que fundou e se junta a Movile. Também em 2013, foi um dos fundadores da PlayKids (plataforma de entretenimento e aprendizado para crianças), onde atuou como Diretor de Produto e Tecnologia e participou da criação do PK XD. Com o imenso sucesso do jogo, a Movile embarcou neste mercado, fazendo o spin off da marca Afterverse e colocando a nova empresa do seu ecossistema sob a liderança e visão estratégica de Breno. 
2014 foi um dos fundadores da PlayKids (plataforma de entretenimento e aprendizado para crianças com o maior clube de assinaturas do Brasi a Leiturinha), onde atuou como Diretor de Produto e Tecnologia.
2019 Fundador e diretor de produtos da Afterverse  empresa de games e metaverso que nasceu de uma célula de inovação da Movile e hoje já tem em seu portfólio um fenômeno do universo mobile: o jogo PK XD, com 50 milhões de usuários ativos mensais 
2020 Fez uma participação no Flow Podcast, onde contou um pouco das suas historias e detalhes das suas empresas.

Desbloqueio do iPhone

Breno conseguiu notoriedade internacional por ter sido o primeiro a desbloquear o iPhone em julho de 2007, alguns dias depois do lançamento. Ele publicou um vídeo no YouTube, demonstrando que o desbloqueio funcionava. Masi começou a cobrar 600 reais por desbloqueio. 

Um fórum de hackers foi criado em todo o mundo e diversos grupos passaram a competir para ver quem conseguia ser o primeiro a desbloquear. O primeiro foi George Hotz, quatro minutos antes de Masi. No entanto, Masi  foi o primeiro a desbloquear o iPhone 3G. O site Engadget testou o desbloqueio Masi.

Ligações externas
Entrevista Breno Masi para a revista macmais em 2008
Artigo citando Breno Masi como um dos primeiros a desbloquear o iPhone 3G em 2008
Entrevista Veja sobre Campus Party
Revista Época

Naturais da cidade de São Paulo
Hackers
Empresários do estado de São Paulo